Een wiskundige theorie, zie Categorietheorie (wiskunde)
 Het filosofische vakgebied Ontologie (filosofie)